Ешпозенде  () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешпозенде — муніципалітет.
 Ешпозенде (парафія)